Бореоэуте́рии () — таксон (магнотряд,  — ‘большой, крупный’) млекопитающих, выделенный недавно на основе молекулярных исследований. Название происходит от греческих слов: βόρειο ‘север’ + θεριό ‘зверь’. Магнотряд бореоэутерии состоит из двух сестринских таксонов: Laurasiatheria (лавразиатерии) и Euarchontoglires (эуархонтоглиры); в последний, в частности, входит и человек.

Результаты исследований 
В соответствии с результатами большинства молекулярных исследований, все плацентарные сейчас делятся на четыре большие группы (обычно имеющие статус надотрядов):
 Afrotheria (афротерии);
 Xenarthra (неполнозубые);
 Euarchontoglires (эуархонтоглиры);
 Laurasiatheria (лавразиатерии).

При этом надотряды Euarchontoglires (для него предлагают также название Supraprimates) и Laurasiatheria объединяются в кладу (магнотряд) Boreoeutheria. Относительно того, какая группа (Afrotheria, Xenarthra или Boreoeutheria) является базальной для плацентарных, существуют разногласия, а разные исследования дают противоречивые результаты. Предлагаются следующие варианты (каждый из которых проиллюстрирован кладограммой).

Вариант 1. Базальная группа Afrotheria, а Xenarthra и Boreoeutheria объединяются в кладу Exafroplacentalia.

Вариант 2. Базальная группа Xenarthra, а Afrotheria и Boreoeutheria объединяются в кладу Epitheria.

Вариант 3. Базальная группа Boreoeutheria, а Afrotheria и Xenarthra объединяются в магнотряд Atlantogenata.

Для каждого из вариантов группировки надотрядов существуют примерные оценки времени разделения клад.  Так, в варианте 1 самыми древними являются афротерии, время отделения которых от Exafroplacentalia = Notolegia (ксенартры + бореоэутерии) — 103—105 млн лет тому назад. Разделение эксафроплацентарных на Xenarthra и Boreoeutheria произошло примерно 100 миллионов лет тому назад, а последний общий предок лавразиатериев и эуархонтоглиров жил 93—94 миллиона лет тому назад в Северном полушарии (иная оценка — 98—99 млн лет).

Согласно анализу транспозонов, Boreoeutheria, Afrotheria и Xenarthra образуют «мягкую» политомию; следовательно, эти клады разделились практически одновременно. В то же время выполненное в 2015 году масштабное исследование, основанное на анализе двух наборов данных, представляющих как кодирующие, так и некодирующие области генома плацентарных, свидетельствует в пользу третьего варианта группировки надотрядов плацентарных .

Классификация 
Приводим классификацию бореоэутериев по данным молекулярной филогенетики для таксонов рангом от отряда и выше.  Внутренняя структура надотряда Laurasiatheria отражает результаты последних исследований. Звёздочкой отмечен парафилетический таксон.

Магнотряд Бореоэутерии
 Надотряд Euarchontoglires (Эуархонтоглиры)
 Грандотряд Glires (Грызунообразные)
 Отряд Lagomorpha (Зайцеобразные)
 Отряд Rodentia (Грызуны)
 Грандотряд Euarchonta (Эуархонты)
 Отряд Scandentia (Тупайеобразные)
 Миротряд Primatomorpha (Приматообразные)
 Отряд Dermoptera (Шерстокрылы)
 Отряд Primates (Приматы)
 Надотряд Laurasiatheria (Лавразиатерии)
 Отряд Insectivora (Насекомоядные)
 Клада Scrotifera
 Отряд Chiroptera (Рукокрылые)
 Клада Ferungulata (Ферунгуляты) 
 Клада Euungulata (Копытные)
 Отряд Perissodactyla (Непарнокопытные) 
 Клада Cetartiodactyla (Китопарнокопытные)
 Отряд Artiodactyla* (Парнокопытные)
 Отряд Cetacea (Китообразные)
 Клада Ferae
 Отряд Pholidota (Панголины)
 Отряд Carnivora (Хищные)

Приведённая система бореоэутериев не является вполне общепринятой.  Так, некоторые зоологи делят монофилетическую кладу Eulipotyphla (отличающуюся от традиционного отряда насекомоядных Insectivora по объёму — часть входивших в него семейств перенесена в новый отряд Afrosoricida, относящийся к афротериям) на два отряда: Erinaceomorpha (ежи) и Soricomorpha (кроты, землеройки, щелезубы), хотя последний из них при этом оказывается парафилетической группой).

Заметим также, что существование в системе отдельного отряда Cetacea (китообразные) делает парафилетической группой отряд парнокопытных Artiodactyla.  Вообще, выделение отдельных клад в надотряде Laurasiatheria не является вполне надёжным, и тем более нет согласия по вопросу о том, какие из них должны получить ранг гранд- или миротряда.

Филогения

Примечания

Литература 
   — P. 211—230. — .
  — P. 279—289.
 
  — P. 2348—2351. — . — PMID 11743200.
  — P. 141—154.

Ссылки 
 Resolving the Family Tree of Placental Mammals
 Nine exceptional radiations plus high turnover explain species diversity in jawed vertebrates
 Evolution of the mammalian placenta revealed by phylogenetic analysis
 A Molecular Classification for the Living Orders of Placental Mammals and the Phylogenetic Placement of Primates

Плацентарные